Појам Corvus може да се односи на:
 Врана, род птица
 Корвус, римска справа за укрцавање на бродове